Аношкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Аношкино — село в Лискинском районе Воронежской области.
 Аношкино — поселок в Лискинском районе Воронежской области.

Украина 
 Аношкино — село в Троицком районе Луганской области.

См. также 
 Анохин